

Geografia 
 Bankhead – zona di Edimburgo, Scozia

Persone 
 John Bankhead Magruder – militare statunitense
 Tallulah Bankhead – attrice statunitense